Brüsewitz bezeichnet:
 Brüsewitz, Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Brüsewitz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Brudzewice 
 Brüsewitz (Adelsgeschlecht), adlige Familie 

Brüsewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Brüsewitz (1919–2008), niederländischer Theologe
 Hans von Brüsewitz (1853–1919), preußischer Generalleutnant
 Henning von Brüsewitz (1862–1900) Premierleutnant des 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiments Nr. 109
 Joachim von Brüsewitz (1891–1966), deutscher Podiumstänzer
 Karl Friedrich von Brüsewitz (1738–1811), preußischer Generalleutnant, 1797–1806 Inhaber des Dragoner-Regiments Nr. 12  
 Oskar Brüsewitz (1929–1976), evangelischer Pfarrer
Siehe auch:
 Brusewitz